AC/DC Live - другий концертний альбом австралійської хард-рок-групи AC/DC, випущений 27 жовтня 1992. Було видано дві версії альбому: однодискова, а також версія вийшла на двох LP (пізніше на двох CD), як подвійний альбом. Дводискове видання вийшло під назвою AC/DC Live: 2 CD Collector's Edition.

Про альбом 
Диск був записаний на кількох концертах, протягом концертного туру The Razors Edge tour: в Едмонтоні, Дубліні, Детройті, Глазго, а також на концертах «Monsters of Rock» у Донингтоне і Москві.

Пісні «Highway to Hell» і «Dirty Deeds Done Dirt Cheap», записані для альбому були випущені як сингли.

У 2003 році альбом був перевиданий у складі серії AC/DC remasters.

Альбоми AC/DC
Англомовні музичні альбоми
Жовтень 1992
Альбоми хард-року
Альбоми австралійських виконавців
Музичні альбоми 1992